Facultatea de Automatică și Calculatoare se poate referi la una din următoarele facultăți:
 Facultatea de Automatică și Calculatoare, București
 Facultatea de Automatică și Calculatoare, Iași
 Facultatea de Automatică și Calculatoare, Cluj Napoca
 Facultatea de Automatică și Calculatoare, Timișoara